Le but de KDE Accessibility Project est de garantir que le K Desktop Environment soit accessible à tous les utilisateurs, y compris ceux qui ont un handicap physique. Le logiciel d'accessibilité de KDE est contenu dans le paquet kdeaccessibility.

Listes des logiciels 
 KMagnifier - Loupe d’écran
 KMouseTool - Logiciel d’aide pour les clics de souris
 KMouth - Synthèse vocale

Notes et références

Lien externe 
 

Accessibilité numérique
KDE